Богдашкино — название населённых пунктов.

Россия 
 Богдашкино — село в Тетюшском районе Татарстана.
 Богдашкино — село в Цильнинском районе Ульяновской области.
 Богдашкино — село в Чердаклинском районе Ульяновской области.